Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju 1933 je deseto svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, ki je potekalo med 8. in 12. februarjem 1933 v Innsbrucku, Avstrija, v petih disciplinah.

Dobitniki medalj

Smučarski teki

Nordijska kombinacija

Smučarski skoki

Medalje po državah

Viri 
Prvenstvo na FIS 
 

1933
1933 v športu
Športne prireditve v Avstriji
Šport v Innsbrucku